Леон Кристоф Горецка (нем. Leon Christoph Goretzka; Бохум, 6. фебруар 1995) немачки је професионални фудбалер. Игра на позицији везног играча за Бајерн Минхен и репрезентацију Немачке.

Статистика

Клуб

Репрезентација

Наступи

Голови 
 (Голови Немачке су наведени на првом месту. Колона „Гол” означава резултат на утакмици након гола Горецке)

Успеси

Клуб 
Бајерн Минхен
 Бундеслига (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 Куп Немачке (2): 2018/19, 2019/20.
 Суперкуп Немачке (3): 2018, 2020, 2021.
 Лига шампиона (1): 2019/20.
 УЕФА суперкуп (1) : 2020.
 Светско клупско првенство (1) : 2020.

Репрезентација 
Немачка
Европско првенство до 17 година: финалиста 2012.
Олимпијске игре: сребро  2016.
Куп конфедерација: 2017.

Индивидуални 
Медаља Фрица Волтера: 2012.
Други најбољи стрелац Купа конфедерација: 2017.
Трећи најбољи играч Купа конфедерација: 2017.

Референце

Спољашње везе 

Профил на Кикеру

Рођени 1995.
Немачки фудбалери
Фудбалери Бохума
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери Бајерн Минхена
Фудбалери Бундеслиге
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2016.
Фудбалери на Купу конфедерација 2017.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Освајачи олимпијских медаља у фудбалу
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона